Markův kopec bezeichnet mehrere Erhebungen in Tschechien:

 Markův kopec (Erzgebirge) (Horteberg), 662 m n.m., Berg bei Litvínov
 Markův kopec (Drnholecká pahorkatina) (Markusberg), 300 m n.m., Berg bei Miroslav